Franciszek Masłowski (ok. 1530 – po 1593) – filolog klasyczny
 Franciszek Masłowski (organista) (1878–1958) – organista